Troviscal ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Troviscal (Oliveira do Bairro)
 Troviscal (Sertã)